Юхан Себастьян Вельхавн (; 22 декабря 1807 — 21 октября 1873) — норвежский поэт и историк литературы.

Изучал теологию и литературу, с 1840 г. преподаватель, затем профессор философии в университете Христиании. Лидер культурного движения, ратовавшего (после отделения Норвегии от Дании в 1814) за продолжение связей с датской и общеевропейской культурой — в противоположность более националистическому движению во главе с Хенриком Вергеландом, чьё имя неразрывно связано с именем Вельхавна. Имел большое влияние на политическую и литератерную жизнь Норвегии 1830-х годов. Особенно велик был авторитет Вельхавна среди академической молодёжи. Свои воззрения Вельхавн выразил в цикле полемических сонетов «Заря Норвегии» (; 1834) и в трудах по истории датской литературы.

Библиография 
 Nyere Digte, 1845;
 Hlvahundrede Digte, 1848;
 Rejsebilleder og Digte, 1851;
 En Digtsamling, 1859.

Критические сочинения
 Holberg, 1854;
 Ewald og de norske Digtere, 1863;
 Полное собр. сочин., в 8 тт., 1867—1868;
 Избранные сочин., 1896;
 Избран. сочин. на немец, яз. в переводе H. Neumann’a, 1884;
 Samlede Digterverker, 3-е udg., 4 тт., 1921.

Примечания

Литература 
 Løchen A., J. S. Welhaven’s liv og skrifter, 1900.

Норвежские поэты
Поэты Норвегии
Историки Норвегии
Учёные XIX века
Похороненные на Спасском кладбище (Осло)